Hronec (wieś) – wieś na Słowacji
 Hronec (rzeka) – rzeka na Słowacji